Грация Орлова () — шоссейная многодневная велогонка, проходящая по территории Чехии и Польши с 1987 года.

Классификации 
  — Генеральная классификация
  — Очковая классификация
  — Горная классификация

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Грация Орлова на ProCyclingStats
 Грация Орлова на Cycling Archives
 Грация Орлова на CQranking
 Грация Орлова на Memoire du cyclisme
 Грация Орлова на Cycle Base
 Грация Орлова на First Cycling

Велогонки среди женщин